Бы́нино — деревня в Киржачском районе Владимирской области, входит в состав Филипповского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на берегу речки Большая Дубна в 29 км на юг от райцентра города Киржач. Рядом с деревней находятся дачные участки «Нефтяник-8».

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Финеевской волости Покровского уезда, с 1926 года — в составе Киржачской волости Александровского уезда. В XIX — начале XX века относилась к Житенинскому приходу.

В 1859 году в деревне числилось 67 дворов, в 1905 году — 114 дворов, в 1926 году — 122 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Бынинского сельсовета Киржачского района, с 1940 года — в составе Финеевского сельсовета, с 1971 года — в составе Песьяновского сельсовета, с 2005 года — в составе Филипповского сельского поселения.

В XIX — начале XX веков жители деревни Бынино относились к Житенинскому приходу.

С 1875 года в деревне работала земская народная школа. Учащихся в 1895—1896 учебном году — 30.

Население

Экономика 
 В двух километрах от Бынино расположены торфяные месторождения Мухановское и Заваруха.

Улицы в деревне Бынино 
Захаровка 
Захаровка 2-я 
Куриная Слободка 
Лесная 
Новая 
Просёлочная 
Самодуровка 
Слободка 
Семёновка 
Семёновка 2-я 
Тихая 
Цветная 
Ясная

Достопримечательности 
 Часовня, в которой проводятся службы во время праздников.

Галерея

Топографические карты

Примечания

Источники 
 
 Официальный сайт Администрации Киржачского района Владимирской области

Ссылки 
 Документ проекта корректировки генерального плана муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
 

Населённые пункты Киржачского района
Населённые пункты Покровского уезда